Чемпионат мира по трековым велогонкам 1946 года прошёл в Цюрихе (Швейцария).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1946
Велогонки
Международные спортивные соревнования в Цюрихе
Спорт в Швейцарии в 1946 году
Велоспорт в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии